A párolgási entalpia, vagy röviden a párolgáshő egységnyi mennyiségű, folyékony halmazállapotú anyag állandó hőmérsékleten történő elpárologtatásához szükséges hő. Ha egységnyi anyagmennyiségre vonatkozik, akkor moláris, ha pedig egységnyi tömegre, akkor fajlagos párolgási entalpiának nevezzük. A párolgási entalpia függ a hőmérséklettől. Általában a tiszta anyagok normál forráspontjára, azaz 101 325 Pa nyomásra vonatkozó adatokat szokás megadni.

Az alábbi táblázat megadja az elemek moláris tömegét, forráspontját, moláris és fajlagos párolgási entalpiáját.

Főoszlopok elemei

Mind a moláris ΔvH, mind pedig a fajlagos Δvh párolgási entalpia adat az elem forráspontjának a hőmérsékletére és 101 325 Pa nyomásra vonatkozik.

Mellékoszlopok elemei

Mind a moláris ΔvH, mind pedig a fajlagos Δvh párolgási entalpia adat az elem forráspontjának a hőmérsékletére és 101 325 Pa nyomásra vonatkozik.

Források 
Német Wikipédia

Kapcsolódó szócikkek
Párolgáshő
Entalpia
Forráspont
Gőz

Fizikai kémia
Termodinamika
Kémiai listák